Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound (1751-1814), 1e graaf van Minto
Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound (1782-1859), 2e graaf van Minto
Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound (1845-1914), 4e graaf van Minto
Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound (1928-2005), 6e graaf van Minto